Маштада — село в Ахвахском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Верхнеинхелинский“».

География 
Село расположено на левом берегу р. Ахвах (бассейн р. Андийское Койсу), в 2,5 км к северо-западу от районного центра — села Карата.

Население 

Населено этнографической группой аварцев — каратинцами.

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района